Janefield bezeichnet:

 Janefield (Schottland), Ort in Schottland
 Janefield (Neuseeland), Ort in Neuseeland